Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Quentin Halys.

In finale Sam Querrey ha sconfitto Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Tomáš Berdych (semifinale)
  Sam Querrey (campione)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Feliciano López (quarti di finale)

 Ivo Karlović (primo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Adrian Mannarino (quarti di finale)
 Frances Tiafoe (primo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (semifinale)
  Thanasi Kokkinakis (finale)

 Manuel Sánchez (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden (secondo turno)
  Quentin Halys (secondo turno, ritirato)

 Evan King (secondo turno)
 Akira Santillan (secondo turno)

Lucky loser 
  Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2017